Magic: The Gathering, een kaartspel
 Magic (telescoop), een telescoop die naar de cherenkovstraling van kosmische straling kijkt
 R.550 Magic, een raketsysteem van het Franse bedrijf Matra
 Magic (film), een film uit 1978
 Magic (label), een platenlabel
 Magic!, een Canadese popband

Muziek:
 Magic (B.o.B), een single van de Amerikaanse rapper B.o.B en Rivers Cuomo
 Magic (Bruce Springsteen), een muziekalbum van Bruce Springsteen
 Magic (Coldplay), een single van Coldplay
 Magic (Djumbo), een muziekalbum van Djumbo
 Magic (Nas), een muziekalbum van Nas
 Magic (O'G3NE), een single van O'G3NE
 Magic (Olivia Newton-John), een hit van Olivia Newton-John
 Magic (Pilot), een hit van Pilot